Алвдал () — коммуна в губернии Хедмарк в Норвегии. Административный центр коммуны — город Алвдал. Официальный язык коммуны — нейтральный. Население на 2007 год составляло 2413 чел. Площадь — 942,54 км², код-идентификатор — 0438.

История населения 
Население за последние 60 лет.

Примечания

См. также 
 Коммуны Норвегии

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии